Андре́й Льво́вич Абрико́сов () — советский актёр театра и кино, народный артист СССР (1968). Лауреат Сталинской премии I степени.

Биография 
Андрей Абрикосов родился  года (по другим источникам —  года) в Симферополе в семье агронома.

В ранней юности, которая пришлась на годы Гражданской войны, много скитался по югу России, беспризорничал.

В 1924 году окончил «Школу памяти погибших в Октябрьскую Революцию коммунаров» в Туле. В 1924—1925 годах — чернорабочий на уборке винограда в селе Широкая Балка под Новороссийском. В 1925 году перебрался в Москву, где устроился работать чернорабочим артели «Строй радио». В столице поступил в кинематографическую студию А. С. Хохловой, но вскоре оставил её и занимался у З. С. Соколовой, сестры К. С. Станиславского.

В 1926—1929 годах — сотрудник Театра-студии Малого театра (с 1932 — Новый театр). Однако ролей начинающему актёру не давали. В 1929 году актёра, не сыгравшего ни одной роли в театре, утвердили на роль Григория Мелехова в немом фильме «Тихий Дон». Выход этого фильма в 1931 году на экраны принёс ему широкую известность. В 1929—1930 годах — актёр киностудии «Союзкино» (ныне «Мосфильм»).

В 1930—1931 годах — актёр Рабочего передвижного театра, в 1931—1937 — Реалистического театра, в 1937—1938 — Камерного театра (все в Москве).

С 1938 года — актёр Московского театра им. Е. Вахтангова, где служил до конца своей жизни. В 1953—1959 годах — директор театра.

При сдержанной и лаконичной манере игры обладал мощнейшим темпераментом и в лучших своих ролях достигал подлинных высот.

Член Союза кинематографистов СССР

Член ВКП(б) с 1950 года.

Андрей Львович Абрикосов скончался 20 октября 1973 года (по другим источникам — 19 и 21 октября) на 67-м году жизни в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок № 7).

Семья 
 Андрей Львович Абрикосов принадлежал к семье русских купцов, общественных деятелей, благотворителей, учёных Абрикосовых.
 Сын — Григорий Андреевич Абрикосов (1932—1993), актёр театра и кино, народный артист РСФСР (1984).

Звания и награды 

 Заслуженный артист РСФСР (1946)
 Народный артист РСФСР (1952)
 Народный артист СССР (1968)
 Сталинская премия первой степени (1941) — за исполнение роли Гаврилы Олексича в фильме «Александр Невский» (1938)
 Два ордена Трудового Красного Знамени (1939, 1946)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946)
 Медаль «В память 800-летия Москвы» (1948)
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)

Творчество

Роли в театре

Реалистический театр 
 «Отелло» У. Шекспира — Отелло
 «Аристократы» Н. Ф. Погодина — Громов
 «Мать» по М. Горькому — Павел

Театр имени Е. Б. Вахтангова 
 1938 — «Много шума из ничего» У. Шекспира, режиссёры М. Д. Синельникова, И. М. Рапопорт — Клавдио
 1938 — «Без вины виноватые» А. Н. Островского — Незнамов
 1938 — «Шёл солдат с фронта» по В. П. Катаеву — Семён Фёдорович Котко
 1940 — «Фельдмаршал Кутузов» В. А. Соловьёва — Багратион
 1941 — «Дон Кихот» М. А. Булгакова — Карраско
 1942 — «Русские люди» К. М. Симонова, режиссёр А. Д. Дикий — Сафонов
 1942 — «Фронт» А. Е. Корнейчука — Огнев
 1945 — «Новогодняя ночь» А. К. Гладкова — Платон
 1946 — «Кому подчиняется время» братьев Тур и Л. Р. Шейнина — Мартынов
 1947 — «Глубокие корни» Д. Гоу и А. д’Юссо — Бретт
 1948 — «Макар Дубрава» А. Е. Корнейчука — Павел Кругляк
 1950 — «Отверженные» по В. Гюго, инсценировка С. А. Радзинского, режиссёр А. И. Ремизова — Жан Вальжан
 1951 — «Поют жаворонки» К. Крапивы — Палиневич
 1951 — «Кирилл Извеков» по К. А. Федину «Первые радости» — Рагозин
 1952 — «В наши дни» А. В. Софронова — Очаков
 1953 — «Европейская хроника» А. Н. Арбузова — Оге Лунд
 1954 — «Чайка» А. П. Чехова — Борис Алексеевич Тригорин
 1956 — «Одна» С. И. Алёшина — Платонов
 1956 — «Фома Гордеев» по М. Горькому, режиссёр Р. Н. Симонов — Игнат Гордеев
 1957 — «Город на заре» А. Н. Арбузова, режиссёр Е. Р. Симонов — Игнат Добров
 1958 — «Большой Кирилл» И. Л. Сельвинского — Чохов
 1960 — «Пьеса без названия» А. П. Чехова — Трилецкий
 1962 — «Чёрные птицы» Н. Ф. Погодина — Крутояров
 1966 — «Конармия», по рассказам И. Э. Бабеля, постановка Р. Н. Симонова — Тимофей Кордуков
 1970 — «Человек с ружьём» Н. Ф. Погодина — Господин в шубе
 1970 — «Память сердца» А. Е. Корнейчука — Максим Максимович

Борисоглебский драматический театр им. Н. Чернышевского 
 1957 — «Одна» С. И. Алёшина — инженер Платонов

Фильмография 

 1930 — Тихий Дон — Григорий Мелехов
 1932 — Встречный — Павел Ильин
 1932 — Просперити — Поль Аткинс
 1933 — Одна радость — Григорий Сморода
 1934 — Четыре визита Самюэля Вульфа — Никитин
 1935 — Вражьи тропы — Иннокентий Окатов
 1935 — Любовь и ненависть — командир отряда красных
 1936 — Зори Парижа — Этьен, брат Катрины
 1936 — Партийный билет — Павел Куганов, кулак и агент иностранной разведки
 1938 — Александр Невский — Гаврила Алексич
 1938 — Люди долины Сумбар — Нури, агроном
 1939 — Высокая награда — лейтенант Николай Михайлов
 1939 — Степан Разин — Степан Разин
 1940 — Бабы — Степан Степанович Кладов
 1940 — Пятый океан — Леонтий Широков, лётчик
 1941 — Фронтовые подруги — Сергей Коровин
 1942 — Принц и нищий — Майльс Гендон
 1944 — Морской батальон — Сергей Маркин, старшина 1 статьи
 1945 — Иван Грозный — боярин Фёдор Колычёв, в дальнейшем митрополит московский Филипп
 1945 — Великий перелом — генерал-лейтенант Кривенко
 1947 — Мальчик с окраины — член ЦК ВКП (б)
 1948 — Красный галстук — военный, Герой Советского Союза
 1949 — Алитет уходит в горы — Никита Сергеевич Лось
 1949 — Падение Берлина — Антонов
 1955 — Судьба барабанщика — Половцев
 1956 — Илья Муромец — князь Владимир
 1956 — Сердце бьётся вновь… — профессор Николай Николаевич Клёнов
 1957 — Цель его жизни — Роман Александрович Азаров
 1958 — Дело «пёстрых» — комиссар милиции Силантьев
 1959—1961 — Поднятая целина — Ипполит Шалый
 1962 — Исповедь — Фотий
 1963 — Генерал и маргаритки — садовник
 1963 — Секретарь обкома — Артём Герасимович Артамонов
 1964 — Одиночество — Данила
 1964 — Свет далёкой звезды — Иван Фёдорович Осокин
 1964 — Сокровища республики — Аркадий Петрович Симбирцев
 1967 — Свадьба в Малиновке — Балясный
 1968 — Братья Карамазовы — Самсонов
 1969 — Трое — Строганый
 1972 — Руслан и Людмила — князь Владимир

Телеспектакли 

 1959 — Город на заре — Добров
 1969 — Оперативная командировка — Аверьянов
 1973 — Память сердца — Максим Максимович

Озвучивание 
 1958 — Сказ о Чапаеве (анимационный)

Участие в фильмах 
 1950-е — Записные книжки А. П. Чехова (документальный)

Примечания

Ссылки 
 
 

Андрей Львович
Персоналии:Малый театр Москвы
Персоналии:Реалистический театр
Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова
Персоналии:Камерный театр Таирова
Персоналии:Мосфильм
Члены Союза кинематографистов СССР
Члены КПСС
Социалистический реализм
Похороненные на Новодевичьем кладбище